Brezovec – wieś w Chorwacji, w żupanii medzimurskiej, w gminie Sveti Martin na Muri
 Mali Brezovec – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Gradec
 Veliki Brezovec – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Gradec
 Brezovec Zelinski – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Sveti Ivan Zelina

 Brezovec  – wieś w Słowenii, w gminie Cirkulane
 Brezovec – wieś w Słowenii, w gminie Lendava
 Brezovec pri Polju – wieś w Słowenii, w gminie Podčetrtek
 Brezovec pri Rogatcu – wieś w Słowenii, w gminie Rogatec

 Brezovec – wieś (obec) na Słowacji, w kraju preszowskim, w powiecie Snina